Johannes Enckhausen ist der Name folgender Personen:

* Johannes Enckhausen (–1699), deutscher Geistlicher und Superintendent in Ebstorf 
 Johannes Enckhausen (1676–1758), deutscher Geistlicher und Superintendent in Sulingen und Sievershausen